Equipal es un nahuatlismo que designa a las siguientes cosas:

Equipal, un tipo de silla artesanal mexicano.
Equipal, nombre común de Trema mucranthum.